

Culture et société

Entreprises 
 Le groupe Grosvenor est une société immobilière.
 GCM Grosvenor est une société américaine indépendante de gestion alternative.

Marine 
 Le Grosvenor est un indiaman à trois-mâts britannique.

Patronyme 

 Benjamin Grosvenor (né en 1992), un pianiste britannique ;
 Bertram Grosvenor Goodhue (1869-1924), un architecte américain ;
 Gerald Grosvenor (1951-2016), un général et homme politique britannique ;
 .

Prénom 
 Grosvenor Atterbury (1869-1956), architecte, urbaniste et écrivain américain

Toponyme 

 Grosvenor Bridge (pont), Grosvenor Chapel (église), Grosvenor House Hotel (hôtel), Grosvenor Place (rue) et Grosvenor Square (place), à Londres (Royaume-Uni) ;
 la chaîne Grosvenor, un massif montagneux de la chaîne de la Reine-Maud (chaîne Transantarctique, Antarctique).